Городное — населённые пункты в России:
 Городное — деревня в Железногорском районе Курской области.
 Городное — деревня в Городском округе город Бор Нижегородской области.
 Городное — село в Спасском районе Рязанской области.